Costituzione Federale degli Stati Uniti Messicani del 1824 – costituzione del Messico dopo la caduta del Primo Impero Messicano di Agustín de Iturbide (1824)
 Costituzione Federale degli Stati Uniti Messicani del 1857 – costituzione del Messico durante la presidenza di Ignacio Comonfort (1857)
 Costituzione Federale degli Stati Uniti Messicani del 1917 – costituzione vigente in Messico dal 1917